Ljungqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Ljungqvist (* 1974), schwedische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ida Ljungqvist (* 1981), tansanisch-schwedisches Model
 Marcus Ljungqvist (* 1974), schwedischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ljungkvist
 Ljungquist